Dascilo pode significar:

Mitologia 
Na mitologia grega:
 Dascilo (pai de Lico), foi o rei da Mísia ou Mariandine, como também era conhecido, foi pai de Lico (rei da Mísia). Alguns historiadores dizem que Dascylus era um filho de Tantalus. Ele é possivelmente o epónimo da cidade litoral de Dascilio.
 Dascilo (filho de Lico), guia dos Argonautas.

História 
 Dascilo (pai de Giges da Lídia), pai do rei Giges da Lídia.

Desambiguação